Le lac de Cristol est situé dans le massif des Cerces dans les Hautes-Alpes.

Patronyme 

 André Cristol (1942-2020), footballeur et entraineur français.
 Lionel Cristol (1963-), footballeur puis entraîneur français.